El Torneig de Dubai 2017, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier 5 Tournaments del circuit WTA femení. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de febrer de 2017 per la categoria femenina i entre el 27 de febrer i el 4 de març en la masculina, ambdós en l'Dubai Duty Free Tennis Stadium de Dubai, Emirats Àrabs Units. L'esdeveniment va tornar a recuperar la categoria de Premier 5 en categoria femenina després d'un any intercanviada amb el torneig de Doha.

La ucraïnesa Elina Svitolina va guanyar el segon títol de l'any i el més important de la seva curta carrera, això li va permetre entrar per primer cop al Top 10 del rànquing individual.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017